Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 15. und 17. August 2014 im Letzigrund-Stadion von Zürich ausgetragen.

Europameister wurde der britische Olympiasieger von 2012 und EM-Zweite von 2006 Greg Rutherford. Er gewann vor dem Griechen Loúis Tsátoumas. Bronze ging an den Franzosen Kafétien Gomis.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der britische Europameister Greg Rutherford im Finale mit 8,29 m bei einem Gegenwind von  m/s, womit er achtzehn Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm 57, zum Weltrekord 66 Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen mitbenannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
15. August 2014, 19:30 Uhr

Dreißig Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,71 m.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Weitspringer:

Gruppe B

Finale 
17. August 2014, 15:56 Uhr

Weblinks 
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 13. März 2023
 Men Long Jump Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 13. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Men Long Jump, S. 697, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 XXI European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 13. März 2023

Videolink 
 Triple jump men final European Athletics Championships 2014 Zurich, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung Manner